Umiujaq är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Nord-du-Québec och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Umiujaq ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Umiujaq är platt västerut, men österut är den kuperad. Havet är nära Umiujaq västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Umiujaq. Trakten är glest befolkad.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Det finns en flygplats nära orten.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec